Ackolad kan syfta på

 Ackolad – att med ett svärdslag på axeln dubbas till riddare, se dubbning (ceremoni)
 Ackolad (musik) – klammerparentes som i partitur, piano- och orgelnoter m.m. sammanbinder två eller flera notsystem